Rouillon steht für:

 Rouillon, französische Gemeinde im Département Sarthe in der Region Pays de la Loire

Rouillon ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Rouillon (1920–2000), französischer Botschafter
 Christine Rouillon (1756–1796), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Christine Engst
 Guillermo Rouillon (1917–1978), peruanischer Journalist
 Philippe Rouillon (* 1955), französischer Opernsänger (Bariton)